Конкурс песни Евровидение 1961 — шестой конкурс песни «Евровидение». Он прошел 18 марта 1961 года во Дворце фестивалей города Канны (Франция), так же как и конкурс 1959 года. Жаклин Жубер, которая была ведущей в 1959 году, провела и этот конкурс. Победителем стал Жан-Клод Паскаль, представлявший Люксембург с песней «Nous les amoureux» («Мы, влюблённые»). Количество участников конкурса увеличилось до 16-ти с появлением на нём трёх стран-дебютантов — Финляндии, Испании и Югославии.

Место проведения 

Ка́нны () — город на юге Франции, является одним из наиболее популярных и известных курортов Лазурного Берега.

Местом проведения шестого конкурса песни вновь стал Дворец фестивалей и конгрессов, построенный в 1949 году для проведения Каннского кинофестиваля. Сцена на этот раз была значительно больше, и была украшена цветами.

Формат 
Конкурс 1961 года стал первым, проведённым в субботний вечер, положив начало традиции, сохраняющейся и по сей день.

Участвующие страны 

Финляндия, Испания и Югославия впервые послали своих представителей на конкурс, и с первой же попытки попали в топ-десятку, правда заняли они только 10-е, 9-е и 8-е места, соответственно. Таким образом на конкурсе также впервые прозвучали песни на финском, испанском и сербском языках. Лале Андерсен, представлявшая ФРГ, во время исполнения своей песни перешла с немецкого на французский, став первой, исполнившей песню (или её часть) на негосударственном языке представленной страны (в 1958 году представительница Швейцарии Лиз Ассиа исполнила песню на немецком и итальянском языках, которые оба являются государственными в этой стране). На момент участия в конкурсе Андерсен было 56 лет, и она была самым известным из участников, в первую очередь, в качестве первой исполнительницы хита времён Второй Мировой Войны «Лили Марлен». Известность не принесла немецкой певице успеха на Евровидении, и она заняла лишь 13-е место, однако её рекорд, как самого возрастного участника сохранился до 2008 года, когда в конкурсе принял участие 75-летний исполнитель из Хорватии Ладислав Дементерович (75 Cents).

Люксембург стал победителем конкурса, в то время как Великобритания третий раз подряд заняла второе место, а на третьем оказалась Швейцария. Италию на конкурсе представляла Бетти Куртис с песней «Al di là», ставшей хитом, как в Италии, так и в США, в основном в исполнении Эмилио Периколи (который сам стал участником Евровидения в 1963 году).

Вернувшиеся исполнители 
  Норвегия — Нора Брокстедт (1960)
  Бельгия — Боб Бенни (1959)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  Испания — Рафаэль Феррер
  Монако — Раймон Лефевр
  Австрия — Франк Пурсель
  Финляндия — Жорж де Годзинский
  Югославия — Йоже Прившек
  Нидерланды — Дольф ван дер Линден
  Швеция — Уильям Линд
  ФРГ — Франк Пурсель
  Франция — Франк Пурсель
  Швейцария — Фернандо Паджи
  Бельгия — Франсис Бэй
  Норвегия — Эйвинн Берг
  Дания — Кай Мортенсен
  Люксембург — Лео Шольяк
  Великобритания — Гарри Робинсон
  Италия — Джанфранко Интра

Результаты

Голосование

Трансляция

Глашатаи 
Результаты голосования жюри объявляли:

  Италия — Энзо Тортора
  Великобритания — Майкл Аспел
  Люксембург — ?
  Дания — Оле Мортенсен
  Норвегия — Метте Янсон
  Бельгия — Вард Богарт
  Швейцария — Борис Акуадро
  Франция — Арман Лану
  ФРГ — Хайнц Шенк
  Швеция — Роланд Эйворт
  Нидерланды — Сибе ван дер Зее
  Югославия — Саша Новак
  Финляндия — Поппе Берг
  Австрия — Эмиль Колльпахер
  Монако — ?
  Испания — Диего Рамирес Пастор

Комментаторы 

  Австрия — Вольф Миттлер (ORF)
  Бельгия — Ник Баль (BRT), Робер Бовэ (RTB)
  Дания — Сейр Волмер-Сёренсен (DR TV)
  Финляндия — Аарно Валли (Suomen Televisio)
  Франция — Робер Бовэ (RTF)
  ФРГ — Вольф Миттлер (Deutsches Fernsehen)
  Италия — Коррадо Мантони (Programma Nazionale)
  Люксембург — Робер Бовэ (Télé-Luxembourg)
  Монако — Робер Бовэ (Télé Monte Carlo)

  Нидерланды — Пит те Нёйл (NTS)
  Норвегия — Лейф Рюстад (NRK and NRK P1)
  Бельгия — Федерико Гальо (TVE)
  Швеция — Ян Габриэльссон (Sveriges Radio-TV and SR P1)
  Швейцария — Теодор Халлер (TV DRS), Робер Бовэ (TSR)
  Великобритания — Том Слоан (BBC TV), Пит Мюррей (BBC Light Programme)
  Югославия — Любомир Вукадинович (Televizija Beograd), Гордана Бонетти (Televizija Zagreb), Томаж Терчек (Televizija Ljubljana)

Примечания

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

 
1961 год в музыке